ВМК:
 ВМК МГУ — факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
 ВМК ННГУ — факультет вычислительной математики и кибернетики Нижегородского Государственного университета имени Н. И. Лобачевского.
 Факультет вычислительной математики и кибернетики КГУ